Языковка — село в Петровском районе Саратовской области, входит в состав сельского поселения Новозахаркинское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 27 километров по прямой на юг от районного центра города Петровск.

История
Официальная дата основания 1672 год. По другим данным деревня Языковка (Дмитриевка) появилась в 1748–1762 годах и была названа по фамилии основателя помещика. В канун отмены крепостного права в Языковке насчитывалось 76 дворов и 572 жителя. В 1902 году в селе начала действовать церковь Дмитрия Солунского (не сохранилась).

Население 
Постоянное население составило 80 человек (русские 30%, чеченцы 63%) в 2002 году, 53 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Петровского района (Саратовская область)